

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Nicolò Melli, (né en 1991), est un joueur italien de basket-ball.
 Alessandro Melli, (né en 1969), est un ancien footballeur italien.
 Melli : le surnom du footballeur Juan Alberto Andreu (né en 1984)
 Melli Beese (1886 - 1925), pilote d'avion

Zoologie
 Gekko melli est une espèce de geckos de la famille des Gekkonidae.
 Felis melli, un des noms de la panthère nébuleuse
 Rana Melli, un des noms de l'Odorrana schmackeri (un amphibien)
Voir aussi  Pseudoxenodon bambusicola, Microhyla pulchra, Protobothrops jerdonii, Rhynchophis frenatus,

En Iran 
 Bank Melli Iran : Banque
 Bagh-e Melli : parc
 Sorud-é Melli-yé Djomhuri-yé Eslami : Hymne national
 Jebhe Melli, groupe politique d'opposition
 Tim Melli, le surnom de Équipe d'Iran de football

En Afghanistan 
Afghan Melli-e Ourdo, l'ancien nom de l'Force aérienne afghane
Voir aussi Milli Tharana, l'hymne national

Homonymie
Homonymie de patronyme